The World Hip Hop Dance Championship (Hip Hop International) — это международное танцевальное соревнование по хип-хопу, впервые проведённое в 2002 году компанией Hip Hop International. Странами-участниками были Доминиканская Республика, Индия, Греция, Кипр, Чили, Италия, Мексика, Франция, Япония, Швейцария, Марокко, Филиппины, Соединённое Королевство, Китай, Канада, Германия, Австралия, Ирландия, Малайзия, Колумбия, ЮАР, Нигерия, Новая Зеландия, Дания, Испания, Россия, Португалия, Нидерланды, Аргентина, Бразилия, Тринидад и Тобаго, Польша, Уругвай, Таиланд и США.

Соревнования включают в себя пять номинаций:

•МegaCrew, не имеющая возрастных ограничений. Команда включает в себя от 10 до 40 участников.

•Adults (от 18 лет и старше)

•Varsity (13-17 лет)

•Juniors (7-12 лет)

•MiniCrew

Также проводятся соревнования в паппинге и локинге для сольных танцоров, а так же состязания в направлении брейк-данс для взрослых команд.

В августе 2015 года впервые приняли участие новые страны, в частности Габон, Панама, Южная Корея и Кения.

В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году соревнования проводились виртуально.

В 2022 году была добавлена новая номинация Junior MegaCrew.

В 2021 году команды, представляющие Россию, стали победителями в номинациях MegaCrew, Junior и Adult.

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Танцевальные конкурсы